

Geografia 
 Magnavacca – nome storico di Porto Garibaldi

Persone 
 Giancarlo Magnavacca (1932) – ex calciatore italiano
 Ubaldo Magnavacca (1885-1957) – pittore, incisore e scultore italiano